Moruno puede referirse a:
Moro
Productos realizados a la moruna:
Horno moruno
Ladrillo moruno
Pincho moruno
Frito moruno
Dulce moruno
Tabaco moruno
Café moruno
Té moruno
Traje moruno (chilaba)
Tienda moruna
Fitónimos:
Ajo moruno
Cardón moruno
Quejigo moruno o andaluz
Trigo moruno o duro
Zoónimos:
Gorrión moruno
Erizo moruno
Sapo moruno
Ratón moruno
Murciélago ratonero moruno
langostino moruno o carabinero (Aristeomorpha foliacea)
Apellido:
Enrique Fernando Ortiz Moruno
Mote:
Francisco Ortega el Moruno (El hombre del saco)